Sophie von Braunschweig (oder auch Sophia) ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Pommern (1370–1406), pommersche Herzogstochter, durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg
 Sophie von Braunschweig-Lüneburg (1563–1639), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach sowie Herzogin von Jägerndorf

 Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1561–1631), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Herzogin von Pommern-Wolgast
 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1666–1726), durch Heirat Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg und de jure Königin von Großbritannien; Prinzessin von Ahlden
 Sophie Dorothea von Hannover (1687–1757), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg und Königin in Preußen
 Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg (1628–1685), Prinzessin aus dem Haus der Welfen und durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen

siehe auch:
 Anna Sophia von Brandenburg (1598–1659), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg